The Climbers – film del 1915 diretto da Barry O'Neil
 The Climbers – film del 1919 diretto da Tom Terriss
 La duchessa d'Alba (The Climbers) – film del 1927 diretto da Paul L. Stein